La palabra Cartago puede referirse a:

 Cartago, la antigua ciudad fenicia.
Antigua Cartago, la civilización denominada cartaginesa o púnica, que se creó desde esta ciudad.
 República Cartaginesa, antigua etapa de la civilización cartaginesa.
 Monarquía Cartaginesa, antigua etapa de la civilización cartaginesa.
 Sitio arqueológico de Cartago.
Cartago (municipio), localidad tunecina.
 Cartago (California), localidad californiana en el condado de Inyo, Estados Unidos.
 Cartago (Valle del Cauca), municipio colombiano en el departamento del Valle del Cauca.
 Departamento de Cartago, departamento colombiano de poca duración, que existió a comienzos del .
 Provincia de Cartago, provincia de Costa Rica.
 Cantón de Cartago, cantón de la provincia de Cartago, Costa Rica.
 Cartago (Costa Rica), ciudad costarricense, capital de la provincia homónima.
 Cartago (cráter), uno de los cráteres de Marte.

Enlaces externos